Доминик, граф Клеман де Рис (; ) — французский политик.

Биография 

Клеман де Рис был сыном прокурора в парламенте, Луи Николя Клеман де Рис (1714-1786) [ 1 ] . Он стал адвокатом и только что купил должность метрдотеля королевы ( 1787 [ 2 ] ), когда разразилась Французская революция , идеи которой он с энтузиазмом принял.

французская революция
Редактировать
Администратор ( 1791 ), затем член Генерального совета Эндра и Луары ( 1792 ), он был арестован 9 февраля 1794 года по приказу Сенара и отправлен в Париж. Освобожденный в мае 1794 года, он был назначен членом Исполнительной комиссии по общественному просвещению. Позже он был арестован по подозрению в модеризме , заперт в Консьержери де Пари в 1798 году и освобожден только благодаря вмешательству Сийеса , которого он знал как «  великого викария Трегье [ 3 ] »  ( Сийес был в Трегье , канон ).

Назначенный в III году главой отдела государственного образования , он вместе с Гаратом и Жингуэном входил в состав комиссии по реорганизации, которая привела к созданию Нормальной школы .

Консульство и Империя
Редактировать
Уйдя в отставку в 1795 году , он удалился в свои владения в Турене и был призван Бонапартом ( 4 нивоза , год VIII ) вступить в консервативный сенат .

Несколько месяцев спустя, в девятом году вандемьера , Клеман де Рис, находившийся в одном из своих поместий в Турени, был похищен средь бела дня группой шуанов для какого-то [ 3 ] , которые заключили его в тюрьму на девятнадцать дней. метро. Это исчезновение, мотивом которого, казалось, было бегство, наделало тогда много шума, но так и не получило толкового объяснения; трое предполагаемых преступников были приговорены к смертной казни, а г-жа Лакруа , в замке которой произошло задержание, провела несколько лет в тюрьме.

Назначенный квестором [ 3 ] , [ 4 ] Сената [ 5 ] , Клеман де Рис руководил украшением Люксембургского дворца и реконструкцией Одеона , принадлежавшего Сенату и уничтоженного пожаром.

Он стал членом Ордена Почетного легиона ( 9 вандемьера , год XII ), кавалером того же ордена ( 25 прериалов ), графом Мони и Империей (26 апреля 1808 г.), Великий офицер ордена Почетного легиона (30 июня 1811 г.) и Большой крест ордена Воссоединения (3 апреля 1813 г.).

Темное дело
Редактировать
Это было23 сентября 1800 г.это случилось с ним странное приключение, которое породило столько догадок и басен. Похищенный средь бела дня [ 6 ] агентами Фуше , он был заперт в подземном переходе и освобожден только после девятнадцатидневного плена (по приказу министра полиции ).

Действительно, намерением Фуше было не похищение сенатора, его агенты переусердствовали бы, а ограбление его замка, чтобы вернуть компрометирующие документы, ранее доверенные Клеману де Рису.

Трагедия этого дела заключается в том, что Бонапарт, узнав о похищении, просит своего министра арестовать и сурово осудить виновных в этой бестактности. Фуше, помня о существовании Огюста де Канши , которого возбудил против него личный спор и чье прошлое шуана было превосходным предлогом, приказал арестовать его в компании своего зятя Модюисона и шуана Годена, несмотря на неоспоримое алиби.

После скоропалительного приговора и недостатка мужества сенатора, не желавшего давать показания на суде над роялистами , и который мог бы их оправдать, они были приговорены к смерти и казнены в Анже 3 ноября 1801 года. член особого суда, имевший мужество заявить протест, капитан Вирио , был автоматически отправлен в отставку [ 2 ] . Обычное красноречие господина Шово -Лагарда не позволило ему добиться оправдания двух своих клиентов: Канши и Модюисона, казненных вместе с Годеном утром 3 ноября 1801 года.

Оноре де Бальзак был вдохновлен этим эпизодом для своего романа «Темное дело» [ 7 ] , в котором его обвиняли, тем более что Клеман де Рис был защитником своего отца: Бернар-Франсуа Бальсса.

С другой стороны, эта новость была предметом эпизода сериала Камера исследует время .

Французская реставрация
Редактировать
Он был одним из первых(апрель 1814 г.) придерживаться конфискации Наполеона  I и получил от Реставрации титул пэра Франции (4 июня 1814 г.) и пожизненная пенсия в размере 36 000 франков.

По возвращении с острова Эльба Император все же понял его в продвижении пэров Ста Дней (2 июня 1815 г.).

Достигнутый во время второй Реставрации постановлением об исключении от 24 июля 1815 г. , он снова вернулся в Верхнюю палату на21 ноября 1819 г., во время партии пэров, назначенных министерством Деказа  : он до самой смерти просидел среди защитников конституционных свобод.

Он был двоюродным братом генерала Клемана де ла Ронсьера , еще одного деятеля Империи и Реставрации.

Примечания 

Политические деятели Франции XIX века